Ме́доуз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Медоуз, Деннис (род. 1942) — американский учёный, специалист по устойчивому развитию.
 Медоуз, Джейн (род. 1920) — американская актриса.
 Медоуз, Дженни (род. 1981) — британская легкоатлетка.
 Медоуз, Донелла (1941—2001) — американский исследователь-специалист по охране окружающей среды.
 Медоуз, Кристин (род. 1957) — американская актриса и модель.
 Медоуз, Линдси (род. 1982) — американская порноактриса.
 
 Медоуз, Одри (1922—1996) — американская актриса.
 Медоуз, Остин (род. 1995) — американский бейсболист.
 Медоуз, Роксана (род. 1948/1949) — соосновательница организации «Проект Венера».
 Медоуз, Тим (род. 1961) — американский актёр и комик.
 Медоуз, Уильям (1738—1813) — генерал британской армии.
 Медоуз, Шейн (род. 1972) — британский режиссёр независимого кино.
 Медоуз, Эрл (1913—1992) — американский прыгун с шестом, Олимпийский чемпион.

См. также 
 Кантри-Медоуз